Azorín ist der Familienname folgender Personen:

 Eloy Azorín (* 1977), spanischer Schauspieler
 Azorín, eigentlich José Martínez Ruiz (1873–1967), spanischer Schriftsteller